

Geografia 
 Heemskerk – municipalità dei Paesi Bassi situata nella provincia dell'Olanda Settentrionale

Persone 
 Femke Heemskerk (1987) – nuotatrice olandese
 Hélène Heemskerk (1991) – calciatrice olandese
 Johan van Heemskerk (1597-1656) – poeta, avvocato e statista olandese
 Jan Heemskerk (1818-1897) – politico olandese
 Marianne Heemskerk (1944) – nuotatrice olandese
 Theo Heemskerk (1852-1932) – politico olandese

Variante "Heemskerck" 
 Egbert van Heemskerck (1634-1704) – pittore olandese
 Maarten van Heemskerck (1498-1574) – pittore olandese